Іссуде́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 220 км на південь від Парижа, 105 км на південь від Орлеана, 29 км на північний схід від Шатору.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 6102 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 12286,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету 
 Іссуден на сайті французького Національного інституту географії 
 [ Розташування муніципалітету Іссуден на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр